TSC puede referirse:

 The Sinhue Crew (creada el 16 de mayo de 2015 a las 13hs 2min 24sec por leo :v)

 Cementerio Estatal de Texas (Texas State Cemetery)
 Teatro Salón Cervantes inaugurado en Alcalá de Henares en 1888.
 Televisión Satelital Codificada 

Acrónimos